Le tournoi de tennis de Bali est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2001, classée en catégorie Tier III, se dispute du 24 au .

Angelique Widjaja remporte le simple dames. En finale, elle bat Joannette Kruger, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evie Dominikovic et Tamarine Tanasugarn.

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bali
 Saison 2001 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2001
Bali
2001 en Indonésie
Tennis en septembre 2001